Second Chance (1947), een film van James Tinling
Second Chance (1950), een film van William Beaudine
Second Chance (1953), een film van Rudolph Maté
Second Chance (1972), een film van Peter Tewksbury
Second Chance (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016